Grémio, Grêmio er et portugisisk ord for sammenslutning og kan referere til flere artikler:

Sportsklubber

Rio Grande do Sul 
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense – brasiliensk fodboldklub baseret i Porto Alegre
Grêmio Atlético Farroupilha – brasiliensk fodboldklub baseret i Pelotas
Grêmio Esportivo Bagé – brasiliensk fodboldklub baseret i Bagé
Grêmio Esportivo Brasil – brasiliensk fodboldklub baseret i Pelotas
Grêmio Esportivo Glória – brasiliensk fodboldklub baseret i Vacaria
Grêmio Esportivo São José – brasiliensk fodboldklub baseret i Cachoeira do Sul
Grêmio Esportivo Sapucaiense – brasiliensk fodboldklub baseret i Sapucaia do Sul

São Paulo 
Grêmio Catanduvense de Futebol – brasiliensk fodboldklub baseret i Catanduva
Grêmio Esportivo Catanduvense – tidligere brasiliensk fodboldklub
Grêmio Esportivo Mauaense – brasiliensk fodboldklub baseret i Mauá
Grêmio Esportivo Novorizontino – brasiliensk fodboldklub baseret i Novo Horizonte
Grêmio Esportivo Sãocarlense – brasiliensk fodboldklub baseret i São Carlos
Grêmio Recreativo Barueri – brasiliensk fodboldklub baseret i Barueri

Santa Catarina 
Grêmio Esportivo Juventus – brasiliensk fodboldklub baseret i Jaraguá do Sul
Grêmio Esportivo Olímpico – brasiliensk fodboldklub baseret i Blumenau

Amazonas 
Grêmio Atlético Coariense – brasiliensk fodboldklub baseret i Coari

Goiás 
Grêmio Esportivo Inhumense – brasiliensk fodboldklub baseret i Anápolis

Pernambuco 
Grêmio Esportivo Petribu – brasiliensk fodboldklub

Mato Grosso 
Grêmio Esportivo Jaciara – brasiliensk fodboldklub baseret i Jaciara

Andre 
Gremio (Suikoden) – fiktiv karakter